Zollhof bezeichnet folgende Ortschaften:
 Zollhof (Bruchmühlbach-Miesau), Ortsteil von Bruchmühlbach-Miesau im Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Zollhof (Essingen), Hof im Gemeindeteil Essingen von Essingen im Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Zollhof (Rosenberg), Weiler der Gemeinde Rosenberg im Ostalbkreis, Baden-Württemberg